Bob Smalhout (1927-2015), een Nederlands anesthesioloog, hoogleraar en columnist-publicist
Elie Smalhout (1889-1939), een Nederlands tekenaar en grafisch vormgever